Губернское — название населённых пунктов в России:
 Губернское — деревня в Москаленском районе Омской области.
 Губернское — село в Аргаяшском районе Челябинской области.